Christian Schöne ist der Name folgender Personen: 

* Christian Schöne (Musicaldarsteller) (* 1979), deutscher Musicaldarsteller und Schauspieler
 Christian Schöne (Handballspieler) (* 1981), deutscher Handballspieler
 Christian Hermann Schöne (1763–1822), deutscher Jurist und Politiker